Tiradentes peut désigner :
 le pseudonyme de Joaquim José da Silva Xavier ;
 Tiradentes, une ville de l'État du Minas Gerais au Brésil ;
 Tiradentes,  une station du métro de São Paulo.